Kumpfmühlbach ist ein Gewässername:

 Kumpfmühlbach (Ebrach), rechter Zufluss der Ebrach (zur Attel) bei Edgarten, Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kumpfmühlbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Malseneck, Markt Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kumpfmühlbach oder Poignbach, andere Namen des Wolkeringer Mühlbachs, linker Zufluss der Pfatter in Köfering, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kumpfmühlbach (Url), linker Zufluss der Url bei Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kumpfmühler Bach, rechter Oberlauf des Einstettinger Bachs (zur Isen) bei Kagen, Markt Buchbach, Landkreis Mühlbach am Inn, Bayern